3 miejscowości w Polsce:
 Chyliczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Jaktorów
 Chyliczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Chyliczki – część miasta Piaseczno